Coronel Dorrego (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Coronel Dorrego (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires